Canaã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Uiraúna (ort), Paraíba, 
 Parapuã (ort), São Paulo, 
 Canaã (kommun i Brasilien), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar